Финьково — название населённых пунктов:

Россия 
 Финьково — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Финьково — деревня в Бежаницком районе Псковской области.